Rosa 'Jardins de France' — сорт роз, относится к классам Флорибунда и Чайно-гибридные розы.

Используется в качестве декоративного садового растения.

В 90-е годы сорт поступил в продажу под названием 'Passionate Kisses', в настоящее время сорт более известен под названием 'Jardins de France'.

Биологическое описание 
Высота куста 90—100 см. Крона ветвистая.

Листья тёмно-зелёные, полуглянцевые.

Цветки махровые, светло-карминово-розовые, неоднородной окраски, обладают слабым ароматом, диаметром около 9 см, в кистях по 3—8 штук.

Лепестков более 26—40.

В культуре 
Цветение непрерывное. 

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 7b до 9b.

Устойчивость к дождю, мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Рекомендуется корректирующая высоту обрезка.

Болезни и вредители

Примечания 

Jardins de France